Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound peut se référer à :

 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (anciennement Gilbert Elliot) (1751-1814),  comte de Minto, gouverneur général de Bengale ;
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (anciennement Gilbert Elliot) (1782-1859),  de Minto, diplomate et homme politique britannique ;
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (1845-1914),  de Minto, gouverneur général du Canada et vice-roi des Indes ;
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (1928-2005),  de Minto, pair écossais.